La Champions League (Lega dei Campioni in inglese) è la massima competizione continentale in sport di squadra, che assegna alla formazione vincente il titolo di campione del continente. Solitamente organizzata in gironi eliminatori e successivi scontri diretti, ha sostituito - dagli anni '90 - la storica Coppa dei Campioni che era generalmente basata sull'eliminazione diretta.

Il termine è preceduto dalla sigla che identifica la federazione organizzatrice:

Calcio 
 CAF Champions League – Africa.
 AFC Champions League – Asia.
 UEFA Champions League – Europa.
 UEFA Women's Champions League – Europa.
 OFC Champions League – Oceania.
 Arab Champions League – Paesi arabi.
 CONCACAF Champions League – Nord e Centro America.

Calcio a 5 
 UEFA Futsal Champions League – Europa

Football americano 
 EFAF Champions League – Europa
 IFAF Europe Champions League – Europa

Pallacanestro 
 Basketball Champions League – Europa

Pallamano 
 EHF Champions League (maschile) – Europa, torneo maschile
 EHF Champions League (femminile) – Europa, torneo femminile

Pallavolo 
 CEV Champions League (maschile) – Europa, torneo maschile
 CEV Champions League (femminile) – Europa, torneo femminile

Note

Pagine correlate 
 Coppa dei Campioni (disambigua)
 Coppa Europa